Crock est un mot anglais qui signifie « pot ». Il peut également faire référence à :

Prénom 
Crock est un prénom notamment porté par :
  (1955-), acteur et doubleur allemand.

Patronyme 
Crock est un nom de famille belge et anglais.

Toponyme 

 Crock, village de la commune allemande de Auengrund de l'arrondissement de Hildburghausen dans le land de Thuringe.

BD 
 Crock, comic strip américain créé en 1975 par le dessinateur  et le scénariste Brant Parker.
 , personnage de fiction et super héroïne des comics américains DC Comics.

Odonyme 
 Avenue Guillaume Crock, rue bruxelloise de la commune d'Auderghem en Belgique.

Divers 
 Château le Crock, vin rouge Saint-Estèphe du vignoble bordelais.
 , marque américaine de produits alimentaires.
 Crock, essai nucléaire américain le .

Références 

Toponymie allemande
Patronyme belge
Patronyme anglais